Slaget vid Masuriska sjöarna kan syfta på:

Första slaget vid Masuriska sjöarna – 1914 i Ostpreussen
Andra slaget vid Masuriska sjöarna – 1915